Die ägyptische Fußballnationalmannschaft untersteht der Egyptian Football Association. Als erste Mannschaft vom afrikanischen Kontinent nahm sie 1934 an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil, allerdings scheiterte die Mannschaft in der ersten Runde mit 2:4 an Ungarn. Danach konnte sich Ägypten für die Weltmeisterschaften 1990 und 2018 qualifizieren, scheiterte aber beide Male in der Vorrunde. Von 1958 bis 1970 startete die ägyptische Fußballnationalmannschaft unter dem Namen Vereinigte Arabische Republik (zwischen 1958 und 1961 gemeinschaftlich mit Syrien).

Ägypten gewann die erste Afrikameisterschaft 1957 und wiederholte den Erfolg 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 und 2010; somit ist Ägypten alleiniger Rekordtitelträger. 2010 gewann die Mannschaft als erste die Afrikameisterschaft zum dritten Mal in Folge. 1992 errang Ägypten außerdem den Titel im Arab Cup.

Durch den 3. Titelgewinn in Folge beim Africa-Cup konnte Ägypten im Februar 2010 14 Plätze in der FIFA-Weltrangliste aufsteigen und war dort bis zum Februar 2011 als beste afrikanische Mannschaft platziert, dann fiel Ägypten auf den 3. Rang der afrikanischen Mannschaften zurück. Im Dezember 2022 ist Ägypten nur noch sechstbeste afrikanische Mannschaft, da Marokko, der Senegal, Tunesien und Kamerun bei der WM 2022 Punkte hinzugewannen.

Auf Arabisch wird die ägyptische Fußballnationalmannschaft wörtlich Auswahl/Nationalmannschaft Ägyptens für den Fußball () oder kurz Auswahl/Nationalmannschaft (muntachab) genannt. In Ägypten und im Ausland trägt die Mannschaft, wie ägyptische Sportler allgemein, auch den Spitznamen „Pharaonen“ ().

Turniere

Olympische Spiele 
Die ägyptische Mannschaft bestritt ihr erstes Länderspiel bei den Olympischen Spielen 1920. Auch die höchste Länderspielniederlage erfolgte bei den Olympischen Spielen: Im Spiel um Platz 3 1928 gegen Italien (3:11).

Fußball-Weltmeisterschaft

Fußball-Afrikameisterschaft

Afrikanische Nationenmeisterschaft 
 2009: In der Qualifikation zurückgezogen
 2011 – 2016: nicht teilgenommen
 2018 – 2021: nicht qualifiziert

Teilnahme Ägyptens am FIFA-Arabien-Pokal 
 2021 – Vierter Platz (Ägypten setzte bis auf einen in Saudi-Arabien spielenden Spieler, nur in der heimischen Liga aktive Spieler ein.)

Aktueller Kader 
Die Tabelle nennt die Spieler, die im Kader für die WM 2018 in Russland standen.

 Stand der Leistungsdaten: 25. Juni 2018 (nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien)

Länderspiele gegen deutschsprachige Fußballnationalmannschaften 

Bisher gab es noch keine Begegnung mit Liechtenstein. Ein für den 18. November 2009 geplantes Spiel gegen Deutschland wurde abgesagt, da Ägypten gegen Algerien ein Entscheidungsspiel für die WM-Qualifikation bestreiten musste. Deutschland spielte stattdessen gegen die Elfenbeinküste.

Rekordnationalspieler 
Ahmed Hassan ist seit dem 25. Januar 2010 ägyptischer Rekordnationalspieler. Nur zwei Spieler, der nicht mehr aktive malaysische Spieler Soh Chin Ann und der noch aktive Kuwaiter Bader al-Mutawa haben mehr Länderspiele bestritten.

Anmerkung: Von der FIFA (Zahlen in Klammern, wenn abweichend) und RSSSF wurden im August und September 2013 weitere ägyptische Spieler in die Liste der Spieler mit mindestens 100 Spielen aufgenommen und Daten bereits zuvor aufgeführter Spieler geändert. Quellen:

Rekordtorschützen 
Stand: 18. November 2022

Quellen:

Trainer (unvollständig) 
  Ljubiša Broćić (1954–1955)
  Dettmar Cramer (1971–1974)
  Burkhard Pape (1975–77)
  Dezső Bundzsák (1979)
  Mircea Rădulescu (1993–1994)
  Ruud Krol (1995–1996)
  Marco Tardelli (2004)
  Hassan Shehata (2004–2011)
  Bob Bradley (2011–2013)
  Shawky Gharieb (2013–2015)
  Héctor Cúper (2015–2018)
  Javier Aguirre (2018–2019)
  Hossam El Badry (2019–2021)
  Carlos Queiroz (2021–)

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der ägyptischen Fußballnationalmannschaft
 Ägyptische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Ägyptische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)

Weblinks 
 Offizielle Website (arabisch)
 Seite mit ausführlichen Statistiken (englisch)
 Tarek Said, Hassanin Mubarak: Egyptian National Team Coaches, Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation, 21. August 2019

Einzelnachweise 

Fußballnationalmannschaft (CAF)
 
Fussball